14. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 14–15 stycznia 1989 roku na w Berlinie Zachodnim, w RFN. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Po raz pierwszy mistrzynią kontynenty została reprezentująca NRD Gunda Kleemann.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek z 12 krajów. Sklasyfikowanych zostało 25.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1989 w sportach zimowych
1989 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Berlinie